Rue de la Savane - straat in Montreal
 De la Savane (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat